Cattedrale di Sant'Ignazio, a Linz
 Cattedrale di Sant'Ignazio, a Shanghai
 Cattedrale di Sant'Ignazio, a Vilnius